Kiawah Island (Karolina Południowa) – miasto
 Kiawah Island (wyspa)

Zobacz też